Берарская суба — одна из суб (провинций) Империи Великих Моголов, существовавшая на территории бывшего Берарского султаната в 1596—1724 годах.

История субы 
В 1595 году падишах Акбар I Великий направил против Ахмаднагарского султаната армию под командованием Хан-и Ханана Абд ар-Рахима-мирзы и шахзаде Султан Мурада-мирзы. Вскоре они осадили хорошо укреплённый Ахмаднагар, но взять город не смогли, поскольку на помощь осаждённым пришли союзные войска из Биджапура. В 1596 году был заключен мирный договор, по одному из условий которого Берар переходил под власть Империи Великих Моголов. Присоединение Берара стало началом последовательного завоевания всего Деккана.

Шахзаде Султан Мурад-мирза стал первым субадаром учреждённой в результате этого Берарской субы. Своей столицей шахзаде избрал город Балапур, рядом с которым выстроил себе резиденцию Шахпур. При его преемнике столица переместилась в город Бурханпур.

В 1611 году Берар, наряду с Ахмаднагаром и Хандешем, откололся от империи, перейдя под контроль регента Ахмаднагарского султаната Малика Амбара. Окончательно Берар был возвращён в состав империи только в 1628 году.

Во время правления падишаха Аурангзеба, Берарская суба захватывалась чхатрапати маратхов Самбхаджи в 1680 и Раджарамом I в 1698 годах. В 1720 году пешва маратхов Баладжи Вишванатх Бхат получил право собирать с Берарской субы земельные налоги от имени падишаха. В 1724 году Берарская суба вошла в состав только что образованного низамства Хайдарабад, фактически независимого от Империи Великих Моголов.

Административное деление 
Территория субы первоначально состояла из 13 саркаров и 242 паргана. В 1636 году падишах Шах-Джахан отделил от Берарской субы саркар Телангана и создал из него отдельную субу (просуществовала она недолго: в 1657 году её присоединили к Бидарской субе). С 1636 года столицей Берарской субы был город Элличпур.

Субадары Берара

См. также 
 Берарский султанат
 Берар

Примечания

Источники 
 The Imperial Gazetteer of India. Oxford: Clarendon Press, 1908. Volume 7, p. 368—370.
 INDIA. The Timurid Dynasty. GENEALOGY.

Административно-территориальное устройство империи Великих Моголов